Libro perdido puede hacer referencia a más de un artículo:
 Libro perdido de Lehi, escrito religioso de Joseph Smith
 El libro perdido, novela de Cassandra Clare